Qian'an kan syfta på:
Qian'an, Songyuan – ett härad i Jilin-provinsen i nordöstra Kina
Qian'an, Tangshan – en stad i östra Kina

WP:Projekt Kina